Landau-Lifschitz-Gleichung ist der Name einer Gleichungen in der
 Festkörperphysik, siehe Landau-Lifschitz-Gilbert-Gleichung #Landau-Lifschitz-Gleichung 
 Elektrodynamik, siehe Strahlungsrückwirkung #Landau-Lifschitz-Gleichung